Want (handschoen), een handschoen zonder afzonderlijke vingeropeningen
 Een onderdeel van de verstaging van de mast op een schip
 Want (album), album van het Amerikaanse popduo 3OH!3
 Want (visserij), het gezamenlijke vistuig: netten, touwen etc.